Unter Piste versteht man:

 einen nicht ausgebauten Verkehrsweg in unwegsamem Gelände, siehe Naturstraße
 in der Luftfahrt eine Start- und Landebahn
 im Wintersport eine Skipiste
 im Zirkus die Einfassung der Manege, siehe  Manege (Zirkus)
 im Motorsport eine mit geeignetem Belag versehene Straße, siehe Rennstrecke

sowie:
 Stadtmagazin piste, eine lokale Zeitschrift in Norddeutschland

Siehe auch: